

Еврейские епископы Иерусалимские 
Евсевий Кесарийский приводит имена непрерывного преемства епископов Иерусалима до года 324. Первые пятнадцать из этих епископов были христианами еврейского происхождения от Иакова до Иуды (ум. 135), остальные были обращёнными язычниками:

Епископы Элии Капитолины 
Следствием восстания Бар-Кохбы в 135 году стало решение Адриана искоренить иудаизм в Провинции Иудея. Провинция была переименована в Сирию Палестинскую. Неподалёку от руин Иерусалима был выстроен новый городок Элия Капитолина. Семейное наследование епископов Иерусалима было прервано (евреи были изгнаны из города), епископат Иерусалима был подчинён власти митрополитов Кесарии Палестинской. До установления системы патриархатов на Халкидонском соборе, сан митрополита был самым высоким епископским саном в христианской церкви.

Епископы Иерусалимские 
Элия Капитолина [Иерусалим] получила особый статус VII правилом Первого Никейского собора в 325 году, но, тем не менее, епископы Иерусалима подчинялись митрополитам Кесарии Палестинской.

Патриархи Иерусалимские 
Халкидонский собор в 451 году узаконил институт патриархатов, и возвёл епископа Иерусалима в сан патриарха. Для византийской политики это означало, что Иерусалимская кафедра переходила из юрисдикции митрополита Кесарийского и становилась одним из пяти, утвержденных в Халкидоне патриархатов.

Патриархи Иерусалимские в изгнании 
Одним из результатов Первого крестового похода в 1099 году стало создание Латинского Патриархата, с резиденцией в Иерусалиме с 1099 до 1187. Православные патриархи продолжали назначаться, но проживали в Константинополе.

Возвращение православных патриархов в Иерусалим 
В 1187 году, после поражения крестоносцев, латинский патриарх был вынужден бежать из региона. Пост латинского Патриарха Иерусалима остался, и латинские Патриархи продолжали назначаться Католической Церковью, но их резиденция с тех времён и до 1847 года находилась в Риме. Православный Патриарх возвратился в Иерусалим.

См. также 
 Патриарх града Иерусалима и всея Палестины
 Список Константинопольских патриархов
 Список Александрийских патриархов
 Список Антиохийских патриархов

Ссылки 
 Orthodox Patriarch of Jerusalem
 Catholic Encyclopedia: Jerusalem (A.D. 71–1099)
 The Greek Orthodox Patriarchate in the Greek-Israeli-Palestinian Triangle
 Religious leaders

Иерусалим

Иерусалимская православная церковь